Министерството на вътрешните работи на Северна Македония е едно от министерствата в правителството. От създаването на независимата държава през 1991 г. името на министерството и неговите функции не са променяни. Начело на министерството стои ресорен министър, посочван и предлаган от министър-председателя и избиран от Събранието.

Министри (1991-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония 

Вътрешни работи
Македония